Jean-Patrick Wakanumuné – calciatore francese
 Joël Wakanumuné – calciatore francese
 Loïc Wakanumuné – calciatore francese